Иван Канаев: Канаев, Иван Иванович (1893—1984) — советский биолог-генетик, историк европейской науки.
 Канаев, Иван Сергеевич (род. 1982) — российский тренер по пляжному футболу.